Crush:

Музыкальные альбомы 
 Crush — седьмой альбом группы Bon Jovi.
 Crush — альбом группы 2NE1.
 Crush — третий альбом Венке Кнутсон.

Музыкальные группы 
 Crush 40 — японо-американская хард-рок-группа.
 Crushed Butler — британская прото-панк/хард-рок-группа.
 «Crush ’Em» — песня американской хеви-метал-группы Megadeth.
 Crush — британский поп-дуэт 1990-х годов с участием Jayni Hoy и Donna Air из Byker Grove.

Песни 
 «Crush» — песня австралийской драм-н-бейс-группы Pendulum.
 «Crush» — песня немецкого трансового диджея Пола ван Дайка.
 «Crush» — песня Дженнифер Пейдж.

Прочее 
 Crush — компьютерная игра в жанре головоломки и платформера.
 Crush — газированный напиток.

См. также